Vinine je naselje (selo) udaljeno 6 kilometara istočno od grada Trilja, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis

Stanovništvo

Povijest

Šport

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Trilja